Republikanie, niem. Die Republikaner (REP) – niemiecka prawicowa partia polityczna.

Została utworzona w 1983 r. przez byłych członków CSU, Franza Handlosa i Ekkeharda Voigta. W tym czasie liderem partii był były plutonowy Waffen-SS i prezenter telewizyjny, Franz Schönhuber. Obecnie przywódcą partii jest Michael Felgenheuer.

W latach 80. Republikanie uzyskali kilka miejsc w Parlamencie Europejskim, jak również w parlamencie landowym w Badenii-Wirtembergii. W tym kraju związkowym posiadali kilku przedstawicieli aż do 2001 roku. Obecnie otrzymują 1–2% głosów w Bawarii i ok. 3,5% w Badenii-Wirtembergii, nie przekraczając 5% klauzuli zaporowej w wyborach federalnych. Większe partie z tej strony sceny politycznej (NPD, DVU) oferowały Republikanom udział w planowanej koalicji, ale przywódca tych ostatnich odmówił współpracy z partiami „antykonstytucyjnymi”. Wkrótce jednak jeden z liderów Republikanów sabotował rejestrację partii w Saksonii, na rzecz NPD. Obecnie Republikanie bronią się przed rozpadem i zastanawiają się nad przyłączeniem do NPD.

Program 
Celem Republikanów jest zmiana konstytucji, bezpośrednie wybory prezydenckie, renegocjacja układów międzynarodowych, referendum w sprawie członkostwa w UE, ograniczenie nielegalnej imigracji i przywrócenie marki niemieckiej. REP dąży też do wydalenia cudzoziemskich kryminalistów z Niemiec.

Tabela z wynikami w wyborach do Landtagów 

Niemieckie skrajnie prawicowe partie polityczne
Partie narodowo-konserwatywne
Partie eurosceptyczne